Bergues bezeichnet:

 Bergues, Kleinstadt im Département Nord
 Bergues-sur-Sambre, Gemeinde im Département Aisne
 Kanton Bergues im Département Nord
 Bergues (Käse)

Bergues ist der Familienname von
 Vicente Bergues (* 1939), paraguayischer Sportschütze